L'edizione 1989-90 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Romário (), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1989-90.
 BVV Den Bosch e HFC Haarlem retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1989-1990

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
Campionato olandese di calcio